Ванеса има више значења:

 Ванеса (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ванеса (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ванеса (певачица)